

Geografia 
Leiden – città olandese chiamata in italiano Leida
Leyden – località del Massachusetts
Leyden – località dello stato di New York
Port Leyden – località dello stato di New York

Altro 
Fattore V di Leiden – fattore della coagulazione del sangue, il fattore V, mutato in senso patologico, che prende il nome dalla città olandese dove fu identificato per la prima volta nel 1994 dal professor Rogier Bertina
Boccia di Leyden/Leida – primo tipo di condensatore elettrico, inventato nel 1745 da Pieter van Musschenbroek